Сезон 2000/2001 стал для Арсенала 115-м в истории клуба и 9-м в Премьер-лиге. Главный тренер "пушкарей" Арсен Венгер продолжил скупать французских игроков. В межсезонье в команду пришли Робер Пирес и Сильвен Вильтор. С этими игроками команда в третий раз подряд заняла 2-е место, уступив в третий раз подряд Манчестеру Юнайтед. В этот сезон не один трофей не покорился "пушкарям". Команда проиграла в финале Кубка Англии Ливерпулю.
После двух предыдущих провалов в Лиге чемпионов, наконец-то удалось выйти из двух групп, но оступились сразу же в 1/4 финала, проиграв будущему финалисту розыгрыша Валенсии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

41.000.000

Зима 

8.750.000

Ушли из клуба

Лето 

55.000.000

Зима 

525.000

Общие убытки:49.750.000

Общая прибыль:55.525.000

Разница:5.775.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

Лига чемпионов

1-й групповой этап

2-й групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»